Aegon Classic Birmingham 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2017 z cyklu Aegon Classic Birmingham rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2017 roku w Birmingham na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 885 040 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Anglii